Иван Додиг и Марсело Мело су били браниоци титуле, али су поражени у четвртфиналу од Рохана Бопане и Флорина Мерђе.

Боб и Мајк Брајан су освојили турнир. У финалу су победили Жилијена Бенетоа и Едуара Роже-Васелена са 6:3, 7:6(7:3)

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Шангај мастерс 2014.
Шангај мастерс – парови